Ба́лка Суха́я — топонимы в Ясиноватском районе Донецкой области:

 Балка Сухая (памятник природы)
 Балка Сухая (река)
 Балка Сухая (село)